Kattenhof ist der deutsche Name zweier Orte, die jetzt auf polnischem bzw. russischem Staatsgebiet liegen:

 Kattenhof, Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Kąty (Goleniów), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kattenhof, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Wolotschajewo, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland